Давле́ние:
 Давление — физическая величина, равная отношению силы к площади поверхности приложения этой силы.
 Давление (атмосферное) — давление атмосферного воздуха на находящиеся в нём предметы и на земную поверхность.
 Кровяное давление — гидродинамическое давление крови в сосудах.
 Давление (пластовое) — давление, под которым находятся жидкости и газы, насыщающие поровое пространство горных пород. 
 Давление (звуковое) — давление, дополнительно возникающее при прохождении звуковой волны в жидкой и газообразной средах.
 Давление (психологическое) — см. принуждение.
 Давление (горное) — влияние, под которым находятся горные породы.